" 500 миль " (також відомий як " 500 миль далеко від дому " або " Плач залізничників") - пісня, стала популярною в США та Європі під час відродження американської народної музики 1960-х . У простому приспіві розповідається про мандрівника, що плаче, бо він далеко від рідного дому, не має грошей і дуже соромиться повернутися назад.

Історія 
Взагалі пісня була написана Хеді Вестом,   але авторські права 1961 року належать Atzal Music, Inc.  "500 миль" - це "найбільш згадувана пісня Заходу".  Деякі записи також зараховують Керлі Вільямсу або Джону Філліпсу як співавторам,  хоча Філліпс визнає, що він лише трохи переробив її, тому "не заслуговує на це".  Девід Ніл пише, що "500 миль" може бути пов'язана зі старою народною піснею "900 миль" ( Roud 4959),  саме вона може мати витоки південноамериканських скрипкових мелодій "Потяг Рубена" та "Потяг 45".   Як відомо, Джонні Кеш додав "500 миль" до свого списку 100 важливих пісень кантрі на початку 1970-х

Версія Боббі Бера 

Версія пісні Боббі Баре стала найбільш комерційно успішною в 1963 році. Вона потрапила в топ 10 хітів американського Billboard Hot 100, а також у топ 5 хіт-парадів як у країнах, так і в чартах для сучасних дорослих.

Історія чартів

Weekly charts

Year-end charts

Інші кавер-версії 

 Пісня з’являється в однойменному дебютному альбомі The Journeymen 1961 року;  що, можливо, було його першим релізом.
 Пісня лунала в лютому 1962 року в концертному альбомі Kingston Trio College Concert (Америка № 3 1962 року).
 Далі його популяризували Петро, Павло та Марічка, які додали пісню у свій дебютний альбом у травні 1962 р.  
 Американський співак кантрі-музики Боббі Баре записав версію з новими текстами, яка стала хітовим синглом у 1963 р. 
 Дік і Ді Ді випустили версію пісні у своєму альбомі 1964 року Turn Around . 
 Пісня була висвітлена Sonny & Cher в їх альбомі 1965 року Look at Us . Ця версія пролунала з титрами телевізійного фільму ВВС 1966 року " Кеті повертайтесь додому" .
 Текст пісні значною мірою присутній у пісні Боба Ділана "Я був молодим, коли пішов з дому".
 Версії Bluegrass записали The Country Gentlemen у своєму альбомі 25 Years  та The Seldom Scene в своєму альбомі Act I. 
 The Hooters записали версію цієї пісні з додатковими текстами, присвячену протестам на площі Тяньаньмень у 1989 році . Петро, Павло та Мері також забезпечили фоновий вокал для них. Ця версія є на альбомі Zig Zag . 
 Її також записали  Террі Каллієр (як ″ 900 миль ″ на The New Folk Sound of Terry Callier ), Лонні Донеган, Брати Четверо, Глен Кемпбелл, Джонні Ріверс, Реба Макінтери, Джекі ДеШеннон, Шукачі, Елвіс Преслі, Пітер і Гордон, Ерік Бібб, Співаки Хутенанні, Джоан Баез, Такако Мацу, The Peruasions, Sleter Rhea та багато інших.  Нещодавно пісню записали Джастін Тімберлейк, Девід Майкл Беннет, Кері Малліган та Старк Сендс для саундтреку до фільму Inside Llewyn Davis . 
 Чеський співак Вальдемар Матушка заспівав кавер Tisíc mil

Іншими мовами

Асамською 
Jayanta Hazarika співала ассамською "Кетіяба Бежароте" в 1962 році. У 2018 році Zubeen Gargг заспівав "Kot Mor Maa" для "Уханського драматичного театру".

Бенгальською 
Бенгальський співак Anjan Dutt заспівав пісню бенгальською під назвою "Містер Холл" у своєму альбомі Keu Gaan Gaye1997 року.

Китайською 
У 2017 році китайська адаптація пісні під назвою "别 送 我" (українською: "Не посилай мене") стала саундтреком до " Duckweed " і її співали Чен Хуню, Су Цзісю, Лю Хао Лінь і Хань Лоо.

Чеською 
Чеська версія була записана у 1967 році як "Tisíc mil" (українською: "Тисяча миль") за текстами Іво Фішера, виконаними у дуеті Вальдемаром Матушкою та Хеленою Вондрачковою .

Фінською 
Фінською мовою пісня записана принаймні під п’ятьма різними назвами пісень.  У 1963 році Erkki Pohjanheimo  записав пісню під назвою "Juna jättää laiturin" (українською: "Потяг залишає платформу"). Тексти пісень написані Рейно Гелісмаа . Pohjanheimo записав пісню з  французької назви "J'entends siffler le train", і вона була на боці B 7-го синглу під назвою "Kutsukaa Tri Casey" (майже прямий переклад з " Callin 'Dr. Casey ", хіт John D. Loudermilk ). 

  Наступного року фінський вокальний квартет Neljä Penniä  записав 7-сингл, що складався з двох пісень: " Washington Square " з боку A, а з іншого боку була фінська версія "500 миль" "під назвою" Pitkät illat "(укр.:" Довгі вечори "), слова Сауво Пухтіла .  

Також у 1964 році інша версія пісні була записана народно-духовним тріо Anki, Bosse & Robert під назвою "Viimeinen vihellys" (укр.: "Останній свисток"), слова Juha Vainio. . "Viimeinen vihellys" також був 7 "одинарною стороною B, на стороні A була пісня Will Holt " Lemon Tree "(фін." Sitruunapuu "). "Viimeinen vihellys" вперше пролунав на їх однойменному записі в 1965 році.    У 1979 році пісню знову записав Юкка Райтанен. Цього разу його називали "Liian kaukana" (укр.: "Занадто далеко"). Тексти пісень написав Рауль Рейман . Ця пісня вийшла в альбомі Райтанена Yölinjalla . Пісня "Yölinjalla (in)" - фінська версія пісні Джонні Кеша " I Walk the Line ". 

Більше того, "500 миль" також вийшов з релігійним змістом під назвою "Lapsuuden usko" (укр. : "Дитяча віра"), за текстом Матті Ніберг. Ця версія записувалась щонайменше тричі: 1973, 2005 та 2011 рр.  Він був випущений парафіяльною групою співаків Dominicones у 1973 році  У 2005 році його записав актор і співак Mikko Leppilampi. Пісня була випущена в альбомі "Tilkkutäkki" (укр.: "Ковдра", різними виконавцями) і орієнтована на людей, які хочуть ностальгувати час свого підтвердження в лютеранській церкві.   У 2011 році його записав Петрус (справжнє ім'я Петрі Кокко, 1970 року народження) у своєму альбомі Enkelten laulut (укр.: "Пісні янголів").

Французькою 
Річард Ентоні мав хіт із французькою версією пісні "Et j'entends siffler le train" (укр. : "Я чую свист потяга").  Він досяг першого місця у Франції в 1962 році .

Німецькою 
У 1963 р. Німецька версія "Und dein Zug fährt durch die Nacht" (укр.: "І твій потяг іде крізь ніч") мала успіх для Пітера Бейла . Також німецькою мовою, Сантьяно у 2012 році випустив морську тематичну версію "500 Meilen" у своєму альбомі Bis ans Ende der Welt .

Хінді 
Індійський композитор Rajesh Roshan використав ту саму мелодію, щоб створити пісню "Jab Koyi Baat Bigad Jaaye" (англійською: "When Things Go Wrong")    у фільмі " Джам" 1990-х років.

Японською 
Японський дует Wink включив його як бік- Б свого синглу 1989 року під назвою .  У 2018 році японська співачка Kiyoe Yoshioka заспівала японську версію пісні "500 Mairu" (500 マ イ ル) у своєму дебютному альбомі Uta Iro .

Словенською 
Словенський співак Ладо Лесковар написав хіт 1965 року на основі пісні під назвою "Poslednji vlak" (укр.: "Останній потяг").

В’єтнамською 
Існує дві версії в’єтнамською мовою. Однією з них є "Tiễn em lần cuối" ("Останній раз відправити вас"), яке співав Трюнг Хан, іншим є "Người tình ngàn dặm" ("Коханець на тисячі миль"), який співав Ngọc Lan .

Дивитися також

Список літератури 

 
Сингли 1963
Сингли 1962
Пісні 1961